Португеса (Portuguesa):

Географія 

 Португеса (Ріо-де-Жанейро)
 Португеса (Венесуела)

Інше 

 Португеса (футбольний клуб)

Див. також 
 Португес